Dieser Artikel behandelt die Schweizer Fussballnationalmannschaft bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Qualifikation

Schweizer Aufgebot 
Der Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld gab am 11. Mai 2010 das aus 23 Spielern bestehende Aufgebot bekannt. Am 18. Mai musste Christoph Spycher wegen seines Innenbandrisses im linken Knie absagen, worauf Ludovic Magnin nachnominiert wurde. Zu Beginn der ersten Trainingswoche erlitt Marco Streller einen Muskelfaserriss und wurde durch Albert Bunjaku ersetzt.

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier im Emerald Resort & Casino in Vanderbijlpark (Gauteng), 80 Kilometer südlich von Johannesburg.

Spiele der Schweiz

Vorrunde 

Die Schweiz begann das Turnier mit einer großen Überraschung. Gegen den Europameister und einen der Turnierfavoriten Spanien gelang ihnen ein Auftaktsieg dank einer überzeugenden Abwehrleistung. Auch im zweiten Spiel gegen Chile blieb man lange ohne Gegentor und stellte mit 559 Minuten in Folge ohne Gegentor bei Weltmeisterschaften einen neuen Rekord auf. Man verlor das zweite Spiel dennoch, nachdem man aufgrund einer harten Schiedsrichterentscheidung früh einen Spieler durch Feldverweis verloren hatte. Im letzten Spiel hatten es die Schweizer dann selbst in der Hand, den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen, doch gegen Honduras kamen sie über ein 0:0 nicht hinaus.

 Mittwoch, 16. Juni 2010, 16 Uhr in Durban Spanien –  Schweiz 0:1 (0:0)
 Montag, 21. Juni 2010, 16 Uhr in Port Elizabeth Chile –  Schweiz 1:0 (0:0)
 Freitag, 25. Juni 2010, 20.30 Uhr in Bloemfontein Schweiz –  Honduras 0:0

Einzelnachweise 

2010
Schweiz